

Топоніми

Місто:
 Васильків — Київська область, Васильківський район, районний центр.

Села:
 Васильків — Тернопільська область, Чортківський район.
 Васильків — Черкаська область, Шполянський район.

Колишній хутір:
 Васильків — Волинська губернія, Овруцький повіт.

Васильків () — місто, Підляське воєводство, Білостоцький повіт.

Прізвище 

 Васильків Микола Миколайович — український футболіст, тренер.
 Васильків Олег Орестович — український вчений–матеріалознавець, доктор технічних наук (2006), лауреат державної премії України в галузі науки і техніки за 2015 рік.
 Васильків Руслан Борисович — український футболіст, захисник.

Інше 
 Васильків I
 Васильків II
 Авіабаза Васильків

Див. також 
 Васильков — прізвище.